The Wombles – personaggi letterari e televisivi britannici nati nel 1968
 The Wombles – serie televisiva del 1973
 The Wombles – serie televisiva del 1996
 The Wombles – videogioco del 1990